Монако 1904 — 4-й международный шахматный турнир, проходивший с 8 по 18 февраля в Монте-Карло.

 двухкруговой
 6 участников.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

Монако (шахматный турнир)
1904 год в шахматах